Carol al VII-lea se poate referi la:
 Carol al VII-lea al Suediei (1161–1167)
 Carol al VII-lea al Franței, "Victoriosul" (1403–1461)
 Carol al VII-lea, Împărat Roman (1697–1745)
 Carol al VII-lea de Neapole și al III-lea al Spaniei (1716–1788)
 Carlos María de los Dolores (1848–1909), pretendent la tronul Spaniei, numit "Carol al VII-lea" de carliști